План може да се отнася за:

 План (абстракция)
 План (геодезия)
 План (филм)
 План (благотворителна организация)